The Oath ist:

Film und Fernsehen
 The Oath (1921), US-amerikanischer Stummfilm von Raoul Walsh (1921)
 Originaltitel von Der Eid (1996), niederländischer Kurzfilm von Tjebbo Penning (1996)
 The Oath (2005), kenianischer Kurzfilm von Nathan Collett (2005)
 The Oath (2010), US-amerikanischer Dokumentarfilm von Laura Poitras (2010)
 The Oath (Fernsehserie), US-amerikanische Fernsehserie (2018–2019)

Sonstiges
 The Oath (Band), deutsch-schwedische Metalband
 The Oath (Computerspiel), Shoot ’em up von Attic Software für den Amiga (1991)

Siehe auch:
 Der Eid